Калинковичское благочиние () — благочиние Туровской и Мозырской епархии Белорусской православной церкви. В состав благочиния входит два района Гомельской области - Калинковичский и Октябрьский.

Храмы  

 Собор Казанской иконы Божией Матери (г.Калинковичи) 
 Храм Святителя Николая Чудотворца (г. Калинковичи) 
 Храм Успения Пресвятой Богородицы (г.Калиннковичи)
 Юровичский монастырь  (д. Юровичи) 
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы (д. Юровичи)
 Храм Нерукотворного Образа Господня (д. Красная Слобода) 
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы (г.п. Октябрьский)
 Храм святого Архангела Михаила (д. Рудня Антоновская 
 Храм святого великомученика Георгия Победоносца (д. Великие Автюки)
 Храм святого пророка Илии (д. Волосовичи)
 Храм святых апостолов Петра и Павла (г.п. Озаричи) 
 Храм священномученика Алексия Лельчицкого (д.Сырод)
 Храм Чуда святого Архангела Михаила (д. Домановичи)

Руководство 
10 ноября 2013 года, решением Епархиального Совета Туровской и Мозырской  епархии благочинным назначен игумен Авксентий (Абражей).

Примечания

Ссылки  
 Калинковичское благочиние 

Калинковичский район
Октябрьский район (Гомельская область)
Туровская епархия